Dzierżysław – imię męskie

2 miejscowości w Polsce: 
 Dzierżysław – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Kietrz 
 Dzierżysław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk